Бернард Виллем Ян (Бен) Вервей (; 31 августа 1895, Медан — 14 июля 1951, Амстердам) — нидерландский футболист, игравший на позиции полузащитника. Выступал за клуб ХФК и национальную сборную Нидерландов. Участник двух Олимпиад — 1920 и 1924 годах. Был бронзовым призёром Олимпийских игр 1920 года.

Один из четырёх братьев Вервей, выступавших за клуб ХФК.

Ранние годы 
Бернард Виллем Ян, или просто Бен, родился 31 августа 1895 года в городе Медан, в семье Герхарда Хендрика Леонарда Вервея и его жены Жаннетте Лос. Он был четвёртым ребёнком в семье из пяти детей. У него были братья Абрахам Йохан, Адриан, Герхард Хендрик Леонард и сестра Корнелия Элизабет (умерла в возрасте 10 лет).

Их отец был фабрикантом, имел табачные плантации на Суматре, позже был директором фабрики «Droste & Co.» по производству шоколада в Харлеме. В 1908 году он основал компанию «Keur & Sneltjes» (ныне «Cavex Holland BV») по производству стоматологической продукции.

Личная жизнь 
Был женат на Антонии Якобе Марии ван Ренен, уроженке Утрехта. Их бракосочетание состоялось 31 декабря 1929 года в Амстердаме. В 1935 году у них родилась дочь — Жаннетте Корнелия Хендрика.

Бен умер 14 июля 1951 год в возрасте 55 лет. В ночь с 4 на 5 июля он попал в автокатастрофу на трассе Амстердам-Харлем. В критическом состоянии он был доставлен в амстердамский госпиталь «Вилхелмина», но спустя 9 дней скончался. Похоронен рядом с супругой на кладбище в Хемстеде.

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте voetbalstats.nl  

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК ХФК
Футболисты на летних Олимпийских играх 1920 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года